

Letteratura 
 Orbit – serie di antologie di opere di fantascienza curate da Damon Knight
 Orbit – romanzo scritto da John J. Nance

Musica 
 William Orbit – musicista britannico
 Orbit – album di William Orbit del 1987
 Orbit – album di Rob Brown, Guerrino Mazzola e Heinz Geisser del 1997
 In Orbit – album di September del 2005

Televisione 
 Orbit – episodio della quarta stagione di Blake's 7
 Orbit – personaggio della serie Rob the Robot

Altro 
 ORBit – in informatica, object Request Broker

Pagine correlate 
 Orbita (disambigua)